Ниже приведён список футбольных стадионов Украины. Стадионы отсортированы по убыванию количества мест на стадионе.

Список стадионов 
В список включены стадионы с вместимостью более 10000 зрителей.

Категории стадионов УАФ 
Стадионы четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ (официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы), третьей – матчи УПЛ, полуфиналы и финал Кубка и Суперкубок Украины, второй – матчи Первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно, первой – матчи Второй лиги, команд U-21 и U-19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.

4-я категория УАФ

3-я категория УАФ

2-я категория УАФ

1-я категория УАФ

См. также 
 Список стадионов чемпионата Украины по футболу
 Список футбольных стадионов Киева

Примечания 

Украина
Футбол
Списки:Футбол на Украине